Schadowstraße steht für:
 Schadowstraße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Mitte/Dorotheenstadt
 Schadowstraße (Düsseldorf)
 Schadowstraße (Frankfurt am Main), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Sachsenhausen (L–Z) #Paradiesgasse bis Schadowstraße
 Schadowstraße (Leipzig)

 U-Bahnhof Schadowstraße

Siehe auch: